Straton I. ist der Name folgender Personen:

* Straton I. (Sidon) († 358 v. Chr.), König von Sidon
 Straton I. (Punjab), indo-griechischer König